Eissturm steht für 
ein Wetterphänomen, siehe Eisregen
einen Spielfilm, siehe Der Eissturm